Karakuri Kengo Den Musashi Lord (, Karakuri Kengō Den Musashi Rōdo) — аниме-сериал студии Studio Pierrot. 50-серийный сериал транслировался на Nippon Television с октября 1990 года по сентябрь 1991 года.  

Главный герой сериала, Мусаси, «робот-трюк». В стране Зипангу у каждого человека есть робот-трюк. Мусаси сражается и встречает своего соперника Кодзиро (отсылка к исторической битве между Миямото Мусаси и Сасаки Кодзиро).

На основе аниме были выпущены две видеоигры.

Ссылки 

 
 Karakuri Kengō Den Musashi Lord (video game) на Giant Bomb
 Musashi, the Samurai Lord на Studio Pierrot 

Аниме-сериалы
Компьютерные игры 1991 года
Игры для Game Boy
Игры для NES
Studio Pierrot
Компьютерные игры, разработанные Tose
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Компьютерные игры, разработанные в Японии